Bocelli ist der Nachname folgender Personen:
 Andrea Bocelli (* 1958), italienischer Sänger, Liedschreiber und Produzent
 Matteo Bocelli (* 1997), italienischer Sänger, Sohn von Andrea Bocelli
 Virginia Bocelli (* 2012), italienische Sängerin, Tochter von Andrea Bocelli

Bocelli steht auch für:
 Bocelli (Album), zweites Studioalbum von Andrea Bocelli (1995)